Tobiasz W. Lipny, pseudonim współczesnego pisarza powieści sensacyjnych. Jego prawdziwa tożsamość pozostaje tajemnicą.

Bohaterem powieści Lipnego jest Karol ...ski, historyk sztuki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Powieści
 Barocco, WAB 2005
 Kurlandzki trop, WAB 2007
 Brukselska misja, WAB 2008

Linki zewnętrzne 
Moje pozamałżeńskie dziecię - wywiad z Tobiaszem Lipnym

Polscy autorzy powieści kryminalnych